Бакдаулет Талгатулы Зульфикаров (; 11 марта 2001, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Кайсар».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2018 году в составе клуба «Кыран».

В марте 2021 года стал игроком белорусского клуба «Энергетик-БГУ». 4 апреля 2021 года в матче против клуба «Рух» Брест дебютировал в высшей лиге Белоруссии, выйдя на замену на 75-й минуте вместо Артёма Васильева.

В начале 2022 года подписал контракт с клубом «Туран». 26 июня 2022 года в матче против клуба «Каспий» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

21 августа 2022 года играя за «Туран-М» во второй лиге стал автором так называемого «септа-трика», отправив в ворота соперника семь мячей.

Достижения

Личные 
 Лучший бомбардир Второй лиги: 2022 (25 мячей)

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Туран» Туркестан